Miejscowości w USA:
 Osborn – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie DeKalb
 Osborn – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Osborn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
Gminy w USA:
 Osborn (ang. Osborn Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Osborn (ang. Osborn Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Osborn (ang. Osborn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie